Liste de groupes ethniques par haplogroupes de l'ADN du chromosome Y basée sur des études scientifiques. Les données sont présentées en deux colonnes pour chaque haplogroupe avec la première mentionnant la taille (n) de l'échantillon et la seconde le pourcentage dans l'haplogroupe désigné par l'en-tête de la colonne. Les échantillons sont prélevés pour des individus identifiés par leur désignation ethnique et linguistique dans les deux premières colonnes.

Voir aussi 
Haplogroupes chromosome Y par populations

Références

Liens Externes
 World Haplogroups Maps
 
 Phylogeographic Analysis of Haplogroup E3b (E-M215) Y Chromosomes Reveals Multiple Migratory Events Within and Out Of Africa
 Conversion Table for Y-Chromosome Haplogroups
 Y-chromosome haplogroup N dispersals from south Siberia to Europe
 
 High-Resolution Phylogenetic Analysis of Southeastern Europe (SEE) Traces Major Episodes of Paternal Gene Flow Among Slavic Populations
 A prehistory of Indian Y chromosomes: Evaluating demic diffusion scenarios
 
 Mitochondrial DNA and Y-Chromosome Variation in the Caucasus
 YunusbaevBB
 Map and tree based upon the current YCC 2003 tree
 
 Frequencies of Haplogroup I and its Subhaplogroups

Haplogroupe humain